Песковка — река в России, протекает в Нагорском районе Кировской области. Устье реки находится в 26 км по левому берегу реки Кобра. Длина реки составляет 26 км, площадь водосборного бассейна 138 км².

Исток реки на холмах Северных Увалов у деревни Павлушонки в 27 км к северо-востоку от посёлка Нагорск. Река течёт на юго-запад, русло сильно извилистое. В среднем течении на реке плотина и запруда. Населённых пунктов на берегах нет. Притоки — Северная, Воронцовка (левые); Полуденка (правый). В нижнем течении преодолевает болото Песковское.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от истока до города Киров, без реки Чепца, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300212111100031358
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103135
 Код бассейна — 10.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Нагорского района
Притоки Кобры